Pernštejn může být:

 Pernštejn (hrad) – hrad v okrese Brno-venkov
 Pernštejn (Nedvědice) – část městyse Nedvědice v okrese Brno-venkov
 Pernštejn (okres Hradec Králové) – zaniklá obec v okrese Hradec Králové
 Pivovar Pernštejn – pivovar v Pardubicích
 Týdeník Pernštejn – pardubické noviny

Podobné názvy 
 Perštejn, obec v okrese Chomutov
 Perštýn (Liberec IV-Perštýn), část města Liberec v okrese Liberec
 Perštýn (Praha), dům Na Perštejně (č. 344/3) v místech severní části bývalé vesnice Újezd u Svatého Martina, dnes v ulici Na Perštýně v Praze-Starém Městě, nazývaný podle Jiříka Kasíka z Pernštejna, který jej vlastnil od roku 1524

Související články 
 Pernštejnové